Арманд Асанте (, IPA: ) амерички је филмски глумац рођен 4. октобра 1949. у Њујорку.

Биографија 
Асантеов отац је италијанског, а мајка ирског порекла. Прву улогу имао је 1974. у филму -{The Lords of Flatbush}-, а најпознатији су му филмови: Краљеви мамба са Антониом Бандерасом, Готи са Вилијамом Форсајтом, Судија Дред са Силвестером Сталонеом и Стриптиз са Деми Мур.

Филмографија 

|-
| 1974. || || -{The Lords of Flatbush}- ||
|-
| 1975–1977. || Доктори || -{The Doctors}- ||
|-
| 1980. || || -{Little Darlings}- ||
|-
| 1980. || Редов Бенџамин || -{Private Benjamin}- ||
|-
| 1982. || Ја, порота || -{I, the Jury}- ||
|-
| 1984. || Неверна твоја || ||
|-
| 1990. || Питања и одговори || ||
|-
| 1992. || Краљеви мамба || -{The Mambo Kings}- ||
|-
| 1992. || Фатални инстинкт || -{Fatal Instinct}- ||
|-
| 1992. || Хофа || -{Hoffa}- ||
|-
| 1992. || || -{1492: Conquest of Paradise}- ||
|-
| 1995. || Судија Дред || -{Judge Dredd}- ||Рико Дред 
|-
| 1995. || || -{Kidnapped}- ||
|-
| 1996. || Готи || -{Gotti}- ||
|-
| 1996. || Стриптиз || -{Striptease}- || поручник Ал Гарсија
|-
| 1997. || || -{The Odyssey}- || Одисеј
|-
| 2000. || Пут за Елдорадо || -{The Road to El Dorado}- ||
|-
| 2002. || || -{Push, Nevada}- ||
|-
| 2006. || || -{Funny Money}- ||
|-
| 2006. || || -{Souls Midnight}- ||
|-
| 2007. || || -{California Dreamin'}- || капетан Џонс
|-
| 2007. || Амерички гангстер || -{American Gangster}- || Доминик Катано
|-
| 2005. || Исповести Пита Фајтера || -{Confessions of a Pit Fighter}- || Аргенто 
|-
| 2007. || || -{When Nietzsche Wept}- ||
|-
| 2009. || Чикаго - посљедњи професионалац || -{Chicago Overcoat}- || Стефано Д'Агностино
|-
| 2014. || Монтевидео, видимо се! || Монтевидео, видимо се! || Хочкинс
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1949.
Амерички глумци